La mujer del presidente puede referirse a:
La mujer del presidente (1997), serie colombiana producida por Caracol Televisión.
La mujer del presidente (1999), adaptación de la homónima serie colombiana a formato miniserie argentina producida por Telefé.